Jedna si jedina — колишній національний гімн Боснії та Герцеговини. Текст гімну було написано Едіною Дервішхалідовічем на мотив боснійської народної пісні «S one strane Plive» («З іншої сторони Пліви»). Його було затверджено в листопаді 1992 року, офіційно використовувався до 25 червня 1999 року, коли законом «Про гімн Боснії та Герцеговини» його було замінено на новий гімн, що отримав назву «Intermecco».

Незважаючи на це, Jedna si jedina, як і прапор Республіки БіГ, досі використовується боснійським населенням та визнається за «істинний» та «правильний».

Текст гімну

Перша версія

Друга версія

Посилання 
 Jedna si jedina  

Національні символи Боснії і Герцеговини
Боснія